Monagas puede referirse a:

Personas 

 José Tadeo Monagas, militar y político venezolano, hermano de José Gregorio.
 José Gregorio Monagas, militar y político venezolano, hermano de José Tadeo.
 José Ruperto Monagas, militar y político venezolano, hijo del José Tadeo.
 Francisco José Monagas, hacendado venezolano; padre de José Tadeo y José Gregorio Monagas.

Localidades 

 Municipio José Tadeo Monagas, en el estado Guárico, Venezuela.
 Municipio José Gregorio Monagas, en el estado Anzoátegui, Venezuela.

Otros usos 

 Monagas, buque petrolero venezolano hundido durante la Segunda Guerra Mundial.